Misler ist der Familienname folgender Personen:

 Nicoletta Misler (* 1946), italienische Kunsthistorikerin 

Siehe auch:
 Miesler
 Missler